René-Antoine Ferchault de Réaumur
 Scară de temperatură Réaumur
 Réaumur, Vendée